La palabra Orozco puede hacer referencia a distintos lugares y personas:

Lugares
Orozco (Vizcaya), municipio del País Vasco.
Orozco (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga.

Hay otras localidades con este mismo nombre en Briones, La Rioja; en el municipio de Reynosa y estado de Tamaulipas, en el municipio de Guerrero y estado de Chihuahua, y en el municipio de Coalcomán y estado de Michoacán, los tres en México; en la comuna de Casablanca, cerca de Valparaíso, Chile; finalmente, en el municipio de Cabañas, provincia de Pinar del Río, Cuba;

Música 
 Orozco (álbum), álbum de estudio de León Gieco, editado en 1997.
 Ojo con los Orozco, primer corte de difusión del álbum mencionado.

Apellido 
 Alonso de Orozco
 Ana María Orozco
 Antonio Orozco
 Carlos Orozco
 Esther Orozco
 Gabriel Orozco
 José Clemente Orozco, muralista y litógrafo mexicano
 José de Castro y Orozco
 Luis Fernando Orozco
 Manuel Orozco y Berra
 Olga Orozco
 Pascual Orozco Merino
 Pascual Orozco
 Rafael Orozco Flores
 Rafael Orozco Maestre
 Raúl Alejandro Padilla Orozco
 Regina Orozco
 Soledad Orozco
 Verónica Orozco
 Alfonso Cuarón Orozco